Heineken Open 2012 — 44-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 9 по 14 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первой ракеткой одиночного турнира был Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает свой 1й турнир ассоциации в году и 12й за карьеру. На этом турнире он побеждает в третий раз (до этого в 2007 и 2011).
 Оливье Рохус выходит в свой первый 1й финал на соревнованиях ассоциации в году и 10й за карьеру. На этом турнире он также выходил в финал в 2005 году.

Парный разряд

Факты 
 Оливер Марах выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 12й за карьеру.
 Александр Пейя выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 2й за карьеру.

См. также 
 Heineken Open

 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 250

 ASB Classic 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2012 года
2012